Karl Steffens ist der Name folgender Personen:

* Karl-Heinz Steffens (* 1961), deutscher Dirigent und Klarinettist
 Karl-Maria Steffens (1928–2020), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher